Bertrada ist der Name folgender Personen:

 Bertrada die Ältere (660–nach 721), Mutter des Grafen Heribert von Laon, die Gründerin der Abtei Prüm, sowie ihre Enkelin
 Bertrada die Jüngere (um 725–783), Ehefrau Pippins des Jüngeren und Mutter Karls des Großen
 Bertrada von Montfort (Bertrade de Montfort; 1070–1117), Tochter von Simon I. von Montfort l'Amaury und Agnes von Évreux

Siehe auch:
 Bertradaburg bei Mürlenbach